Ива́н Луце́нко:
 Луценко, Иван Акимович (1912—1993) — Герой Социалистического Труда.
 Луценко, Иван Митрофанович (1863—1919) — украинский врач-гомеопат, политический и военный деятель.
 Луценко, Иван Фомич (1912—1993) — советский учёный-химик.